Корнин — топоним и фамилия:

Населённые пункты (Украина)
 Ко́рнин — посёлок городского типа, центр Попельнянского района Житомирской области.
 Корнин — село, центр Корнинского сельского совета Ровненского района Ровненской области.

Фамилия
 Корнин, Джон (род. 1952) —  американский политик, сенатор США от штата Техас с 2002 года.
 Корнин, Уильям Стюарт (1906—1971) — американский лингвист.

См. также
  — село в Польше, входит в Подляское воеводство, Хайнувский повят, гмину Дубиче-Церкевне.